La Différence (School Ties), film de 1992
 La Différence, album de Mama Béa
 La Différence, album de Salif Keïta
 Éditions de la Différence